Chevrolet C/K — серия полноразмерных пикапов, выпускаемых c 1960 по 2002 год под маркой Chevrolet, которая принадлежит General Motors.

Первое поколение (1960—1966) 
Модель Chevrolet C первого поколения впервые была представлена осенью 1959 года. Она заменила модель Chevrolet Task Force. Буквой «C» обозначался задний привод, а буквой «K» обозначался полный привод. Доработка модели произошла в 1963 году. Также на базе Chevrolet C/K производили автомобили Chevrolet Suburban пятого поколения.

Двигатели

Галерея

Второе поколение (Action Line; 1967—1972) 
Автомобили Chevrolet C/K второго поколения производились с 1967 по 1972 год. В середине 1971 года автомобили были модернизированы.

Двигатели

Галерея

Третье поколение (Rounded Line; 1973—1991) 
Автомобили Chevrolet C/K третьего поколения производились с 1973 по 1991 год. От предыдущих моделей автомобили отличаются видоизменённой аэродинамической трубой. Название сменилось на Rounded Line. В 1979 году автомобиль прошёл фейслифтинг. В 1981 году автомобили были модернизированы. В 1987 году название сменилось на R/V. Периодически менялась моторная гамма.

Двигатели

Галерея

Четвёртое поколение (GMT400; 1988—2002) 
С 1988 года производились автомобили Chevrolet C/K четвёртого поколения. В Новой Зеландии автомобиль эксплуатировался под видом скорой помощи.

Двигатели

Галерея

Примечания

Ссылки 
 The scandal of punitive damages. Titled: "The Most Dangerous Vehicle On the Road", Wall Street Journal, February 9, 1993, By Walter Olson 

C/K
Пикапы США